Tubbreva är ett släkte av snäckor. Tubbreva ingår i familjen Cingulopsidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Snäckor
Tubbreva